Traisbach ist ein geographischer Name:

 Traisbach (Hofbieber), Ortsteil der Gemeinde Hofbieber im Landkreis Fulda, Hessen

 Traisbach (Frontalgraben), rechter Zufluss des Frontalgrabens (zum Kämpfelbach) bei Trais, Gemeinde Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Traisbach (Haune), rechter Zufluss der Haune nahe Mittelberg (Hofbieber) im Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Dreisbach (Begriffsklärung)
 Treisbach (Begriffsklärung)